Changsheng ist:

 Changsheng (Aohan) (长胜镇), eine Großgemeinde des Aohan-Banners im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei
 Changsheng (Hinteres Horqin-Banner des Linken Flügels) (常胜镇), eine Großgemeinde des Hinteren Horqin-Banners des Linken Flügels im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei
 Changsheng (Ningdu) (长胜镇), eine Großgemeinde des Kreises Ningdu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Changsheng (Jiayin) (常胜乡), eine Gemeinde des Kreises Jiayin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changsheng (Lingdong) (长胜乡), eine Gemeinde des Stadtbezirks Lingdong von Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changsheng (Dawukou) (长胜街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Dawukou von Shizuishan im chinesischen Autonomen Gebiet Ningxia
 Changsheng (Youyi) (长胜村), ein Dorf der Nationalitätengemeinde Youyi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 ein früherer Name des Automobilherstellers Beijing Changping Shahe Automobile Refit Works